Wilhelm Eich ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Eich (Missionar) (1850–1935), deutscher Missionar in Deutsch-Südwestafrika
 Wilhelm Eich (Politiker, 1858) (1858–1935), österreichischer Politiker (SDAP)
 Wilhelm Eich (Politiker, 1889) (1889–1966), deutscher Politiker (FDP)